Dračevac, naselje u sastavu Grada Poreča
Dračevac Ninski
vojarna sv. Križ u Splitu, na predjelu Dračevcu
Dračevac, predjel grada Splita